Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1955.

1/16 финали

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Миланов (7), 2:0 Миланов (29), 2:1 Душев (40), 2:2 Дешев (60), 3:2 Панайотов (97), 4:2 Миланов (108), 5:2 Панайотов (113)

 Съдия: Йордан Таков (София)

Източници 
 bulgarian-football.com

5
5